New Philadelphia (Ohio)
New Philadelphia (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos